Saint-Pétersbourg peut faire référence à :

 Saint-Pétersbourg, ville de Russie ;
 St. Petersburg, ville de l'État de la Floride, aux États-Unis ;
 Saint Petersburg, ville de l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 Saint-Pétersbourg, une chanson de Saez, issue de l'album God blesse ;
 Saint-Pétersbourg, un brise-glace ;
 Saint-Pétersbourg, un jeu de société de Karl-Heinz Schmiel et Bernd Brunnhofer, paru en 2004 ;
 .

Voir aussi